Михаил Всеволодович Анищенко—Шелехметский (9 ноября 1950 — 24 ноября 2012, Шелехметь) — советский и российский поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей России.

Биография 
Михаил Всеволодович Анищенко жил в Куйбышеве (ныне Самара). Работал фрезеровщиком, слесарем, сантехником, сторожем, помощником мэра, журналистом.

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. 

24 ноября 2012 года Михаил Всеволодович Анищенко умер в Самаре от сердечного приступа в возрасте 62 лет.

Библиография 
 «Что за горами» (1979)
 «Не ровен час» (1989)
 «Ласточкино поле» (1990)
 «Оберег» (2008)
 «Песни слепого дождя» (2011)
 «Квадрат тумана»
 «Поющая половица»
 «Избранное»
 «Сева пастушок» (2014)
и др.

Творчество 
Талантливый ученик Юрия Кузнецова, посредством поэтических парабол рефлексирующий о плачевной судьбе России и кризисе человека.

Награды 
Лауреат Всесоюзной премии Николая Островского (1980), премии журнала «НС» (2000), премии «Серебряный стрелец», премии С. В. Михалкова, премии «Народный поэт».

Память 
В Самаре каждый год осенью проходит Всероссийский молодёжный литературный фестиваль имени поэта.

Литература

Ссылки 
 
 
Сергей Чевгун. ...И больше - ничего. Москва: журнал русской культуры, — 2018. — № 9

Поэты СССР
Поэты России
Родившиеся 9 ноября
Родившиеся в 1950 году
Умершие 24 ноября
Умершие в 2012 году
Русские поэты